Diokaisáreia () bezeichnet mehrere antike Orte:

 Diokaisareia in Galiläa, das frühere Sepphoris
 auf ein Bistum der Stadt zurückgehend das Titularbistum Diocaesarea in Palaestina
 Diokaisareia im rauen Kilikien, die Nachfolgestadt von Olba, siehe Olba (Kilikien)
 auf ein Bistum der Stadt zurückgehend das Titularbistum Diocaesarea in Isauria
 Diokaisareia (Kappadokien), das moderne Korluca in der türkischen Provinz Tunceli, siehe Tunceli (Provinz)